Tappenbeck steht für:

 Tappenbeck, eine Gemeinde im Landkreis Gifhorn in Niedersachsen
 Tappenbeckschnellen, Stromschnellen am Nyong

Tappenbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Tappenbeck (1820–1893), deutscher Politiker
 Hans Tappenbeck (1861–1889), deutscher Offizier und Forschungsreisender
 Karl Tappenbeck (1858–1941), deutscher Politiker
 Max Tappenbeck († 1902), deutscher Verwaltungsbeamter